UFS, akronym för:

 United Feature Syndicate 
 Unix File System 
 Utrikespolitiska förbundet Sverige 
 Uppsala Fotografiska Sällskap
 Underrättelser för sjöfarande 

Akronymer